Охотинское сельское поселение — муниципальное образование в Мышкинском районе Ярославской области. Административный центр — село Охотино.

География 
Охотинское поселение включает в себя восточную часть Мышкинского района, находящуюся на правом берегу Волги (Рыбинское водохранилище). Оно граничит на севере с Рыбинским районом, на востоке с Большесельским и на юге с Угличским. По территории поселения вдоль правого берега Волги проходит  автомобильной трасса . Многие населённые пункты связаны с ней или волжским берегом. На территории поселения находится нижнее течение правого притока Волги реки Юхоть, по берегам которой стоят многие деревни. По правому, северному берегу Юхоть проходит дорога, связывающпя районный центр Большое Село с трассой P-104 ,.

История 
Охотинское сельское поселение образовано 1 января 2005 года в соответствии с законом Ярославской области № 65-з от 21 декабря 2004 года «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области», границы сельского поселения установлены в административных границах Охотинского сельского округа.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 42 населённых пункта.

Примечания

Ссылки 
 Администрация Охотинского сельского поселения 

Мышкинский район
Сельские поселения Ярославской области